
Список видов, входящих в род 
 Список видов составлен на основе данных The Plant List.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.
 Русские названия взяты из книги «Флора СССР» (см. раздел Литература).
 Виды, встречающиеся на территории России и сопредельных стран, отмечены звёздочками (*).
 В алфавитном порядке латинских научных названий

A 
 
 *

B

C 
 
 *

F

H

L

M 
 *

O

P 
 
 *

R

T

V 
 
 *

W

Примечания

Литература 
 

Язвенник